Burton Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Burton Township, du comté d'Adams.
 Burton Township, du comté de McHenry.

Minnesota 
 , du comté de Yellow Medicine.

Missouri 
 Burton Township, du comté de Howard.

Ohio 
 , du comté de Geauga.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships